The Newsroom – serie televisiva canadese, andata in onda dal 1996 al 2005
The Newsroom – serie televisiva statunitense, andata in onda dal 2012 al 2014